Grand County je název dvou okresů v USA:

 Grand County (Colorado) – okres v Coloradu
 Grand County (Utah) – okres v Utahu